Тетірка:
 Тетірка — село в Житомирській області (Україна)
 Тетірка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці